Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 243001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 29 września 1973 do 14 maja 2010. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

243001-243100

243101-243200

243201-243300

243301-243400

243401-243500

243501-243600

243601-243700

243701-243800

243801-243900

243901-244000

Przypisy 

Lista planetoid 243001-244000